Urarteo – appartenente all'antico popolo degli Urartei
 Lingua urartea